Григорий Александрович Марченко (род. 26 декабря 1959) — казахстанский финансист, банкир, экономист, дважды председатель Национального банка Республики Казахстан.

 Руководил национальным банком во время реформ банковского сектора в 1996 году.
 Разработчик Пенсионной реформы в Казахстане (1998 год).
 В 2004 году принимал непосредственное участие в создании Агентства по регулированию и надзору финансовых рынков.
 Марченко исполняет обязанности президента Республиканских федераций ушу и жекпе-жек.
 Руководил операцией, по которой 4 февраля 2009 года Национальный банк девальвировал тенге на 25 % по отношению к доллару США. Хотя министр экономики Бахыт Султанов заявлял, что снижение курса тенге по отношению к доллару в 2009 году не превысит 10 %.
 В 2011 году выдвинут единым кандидатом на пост главы Международного валютного фонда (МВФ) от стран СНГ, но позже отказался.
 1 октября 2013 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ об освобождении Марченко Г. А. от должности Председателя Национального Банка РК. С формулировкой «по семейным обстоятельствам».

Биография 
Родился 26 декабря 1959 года в городе Алма-Ате.

В 1979—1981 годах служил в рядах Советской Армии.

в 1984 году окончил с отличием Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) по специальности «экономист-международник».

В 1984—1986 годах работал в Министерстве цветной металлургии Казахской ССР: инженером-конструктором в конструкторско-технологическом бюро, заместителем начальника отдела руководящих кадров — советником Министра.

1986—1988 работал переводчиком, редактором, старшим редактором и руководителем Маркетинговой информационной группы Казахского научно-исследовательского Института научно-экономических и технико-экономических исследований.

1988—1990 годы работал исполняющим директором сектора Конструкторского бюро полупроводникового машиностроения, Председателем Конструкторского бюро «Алое» научно-производственного кооперативного центра.

С 1990 по 1991 годы проходил обучение в Германии, являлся стажером Carl-Duisberg-Gesellschaft.

В 1991 году работал главным экспертом по внешнеэкономическим связям межрегионального государственного экологического консорциума «Евразия».

С 1992 по 1994 годы работал помощником Вице-Президента Республики Казахстан.

В 1994 году учился в Джорджтаунском университете в США.

1994—1995 — заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан (Он курирует департамент денежно-кредитных операций, департамент анализа и статистики, управление ценных бумаг, центр перспективных исследований.)

В октябре 1995 года Григорий Марченко был назначен Председателем НБРК, заменив Кадыржана Дамитова.

В 1996 году началась Реформа банковского сектора.

Ноябрь 1996 — октябрь 1997 — председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

Октябрь 1997 — октябрь 1999 внештатный советник Президента Республики Казахстан.

1997—1999 годы президент Deutsche Bank Securities (Kazakhstan) (АО «Дойче Банк Секьюритиз»).

1999—2004 годы — председатель Национального банка Республики Казахстан.

6 января — 14 апреля 2004 года (подал в отставку) — первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

Апрель — 12 октября 2004 — помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

Октябрь 2004 — январь 2009 года внештатный советник Президента Республики Казахстан.

После ухода с госслужбы Марченко, по его словам, «объявил на себя тендер». И предложение стать председателем правления и членом совета директоров АО «Народный банк Казахстана» оказалось наиболее интересным.

Январь 2005 — 22 января 2009 — председатель правления АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана».

22 января 2009 — 1 октября 2013 — председатель Национального банка Республики Казахстан.

19 мая 2011 года на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске Марченко был выдвинут в качестве единого кандидата на пост главы Международного валютного фонда от стран СНГ вместо досрочно ушедшего в отставку Доминика Стросс-Кана, но через три недели, трезво оценив свои силы, отказался.

13 октября 2020 года назначен советником председателя Правления Евразийского банка развития.

Награды 
 Орден «Парасат» (2001)
 Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2006)
 Орден «Қазақстан Республикасының Тұнғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев» (2008)
 Орден «За гражданские заслуги» (Испания, 2009)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (14 декабря 2011)
 «Лучший Председатель Центробанка в 2003 году» по версии журнала «Euromoney»
 «Лучший финансист года» по версии «Выбор 2000 года в Республике Казахстан» и «Выбор 2001 года в Республике Казахстан»
 Почётный консул Республики Сингапур в Республике Казахстан
 Почётный консул Королевства Испании в г. Алма-Ата

Книги 
«Финансы как творчество: Хроника финансовых реформ в Казахстане». (11.09.2008)

Мнение 
Григорий Марченко считал, что назначение Даниала Ахметова премьер-министром было кадровой ошибкой.

Есть мнение, что Григория Марченко назначили на пост главы Нацбанка в противовес премьер-министру Кариму Масимову. (22 января, 2009 года).

3 августа 2009 — Будучи Главой Национального банка Казахстана Григорий Марченко не поддерживал идею объединения двух главных контрольных финансовых органов страны Национального банка Казахстана с агентством по финансовому надзору (АФН). А 23 апреля 2010 года повторно озвучил свой протест

По мнению казахстанской оппозиционной газеты «Республика» от 24 ноября 2009 — Глава Нацбанка Григорий Марченко поставил под сомнение последние оптимистичные высказывания премьер-министра Масимова о преодолении рецессии.. Стоит заметить, что при этом сам Марченко в своем заявлении имени премьер-министра не упоминал.

В статье от 12 марта 2010 газета «Республика» обвинила Григория Марченко в ослаблении национальной валюты к доллару.

Комментируя пенсионную реформу сказал: «Никто не виноват, что люди живут дольше».

Примечание

Ссылки 
 Григорий Марченко на biografia.kz
 Новым председателем Нацбанка Казахстана утвержден Григорий Марченко — 22 января 2009
 Интервью с советником президента Казахстана, председателем правления Народного банка Казахстана Григорием Марченко
 Джокер из колоды Назарбаева. Новый глава Нацбанка РК Марченко имеет имидж конфликтного человека 
 [www.biografia.kz/izvestnyie-lichnosti/chto-dumaet-marchenko.html Что думает Марченко]

Государственные деятели Казахстана
Финансисты Казахстана

Выпускники МГИМО